BUR est un code qui peut signifier :
 Birmanie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Burkina Faso, selon la liste des codes pays du CIO ; 
  ;
 Biblioteca Universale Rizzoli, une collection littéraire fondée en 1949.

bur est un code qui peut signifier :
 birman, une langue parlée principalement en Birmanie selon la liste des codes ISO 639-2.

 Paul Bur (1875-1957), un entrepreneur et maire de Dijon de 1940 à 1942 ; 
 Yves Bur (1951-), un homme politique alsacien ; 
 Michel Bur (1933-), un médiéviste français, membre de l'Institut ; 
 Dominique Bur (1947-), un haut fonctionnaire français.

Le patronyme Bur est également présent dans le Béarn (64 entre Pau et Oloron-Sainte-Marie) Il n'y a aucun lien entre ces derniers et ceux d’Alsace-Lorraine, d’Allemagne et Suisse. Ce sont quatre de ces Béarnais émigrés à la fin du 19° qui font qu’aujourd’hui il y a 400 à 500 Bur en Argentine.

 Bur, une ancienne commune française de la Moselle, aujourd’hui intégrée à Tressange.

Bur peut aussi faire référence à :
 Bur, le dieu des temps anciens dans la mythologie nordique.

Voir aussi

Lien externe 
 

Code
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme lorrain